Sabotage, sabotaje en los idiomas inglés y francés, puede referirse a:

Cine 
 Sabotage (conocida en español como La mujer solitaria o Sabotaje), película dirigida por Alfred Hithcock en 1936.
 Sabotage (conocida en español como Sabotaje), película dirigida por Tibor Takács en 1996.
 Sabotage!!, película dirigida por Esteban Ibarretxe y Jose Miguel Ibarretxe en 2000.
 Sabotage, película dirigida por David Ayer en 2014.

Música 
 Sabotage, nombre artístico de Mauro Mateus dos Santos (1973-2003), cantante brasileño de rap y hip hop.
 Sabotage, sexto álbum de la banda británica de heavy metal Black Sabbath, del año 1975.
 Sabotage, sencillo del año 1994 perteneciente al álbum Ill Communication del grupo Beastie Boys.

Entretenimiento 
 Sabotage, videojuego para Apple II de 1981, programado por Mark Allen.